

Algebra
 Argomento di Frattini
 Sottogruppo di Frattini

Persone
 Alberto Frattini (1922-2007) – critico letterario, poeta e saggista italiano
 Angelo Frattini (1896-1967) – giornalista italiano
 Angelo Frattini (1910-1975) – scultore italiano
 Davide Frattini (1978) – ciclista su strada e ciclocrossista italiano
 Enrico Frattini (1891-1980) – generale italiano
 Eric Frattini (1963) – scrittore e giornalista spagnolo
 Francesco Frattini (1967) – ciclista su strada italiano
 Franco Frattini (1957-2022) – politico e magistrato italiano
 Gianfranco Frattini (1926-2004) – architetto e designer italiano
 Giovanni Frattini (1852-1925) – matematico italiano
 Liliano Frattini (1934-2015) – giornalista e scrittore italiano
 Manuel Frattini (1965-2019) – danzatore, cantante e attore teatrale italiano
 Pierpaolo Frattini (1984) – canottiere italiano
 Pietro Frattini (1821-1853) – patriota italiano, uno dei Martiri di Belfiore
 Víctor Frattini (1956) – cestista uruguaiano
 Vittore Frattini (1937) – pittore italiano, figlio dello scultore Angelo

Altro
 Frattini – stazione della linea 4 della metropolitana di Milano
 Bivacco Aldo Frattini